Bergstrand är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 2160 personer bosatta i Sverige med detta namn.

Personer med efternamnet Bergstrand
 Albin Bergstrand (1868–1953), kontraktsprost
 Allan Bergstrand (1891–1984), översättare
 Anders Bergstrand (1834–1912), läkare
 Arne Bergstrand (1920–1989), litteraturvetare och bibliotekarie
 Carl Erik Bergstrand (1830–1914), lantbrukskemist
 Carl Henrik Bergstrand (1800–1850), läkare, professor, universitetsrektor
 Carl-Martin Bergstrand (1899–1998), arkivarie och folklivsforskare
 Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887–1955), konstnär och författare
 Erik Bergstrand (1906–1972), filmproducent
 Erik Bergstrand (fysiker) (1904–1987), fysiker
 Göran Bergstrand (1930–2017), präst, psykoterapeut, författare
 Hilding Bergstrand (1886–1967), läkare
 Jan Bergstrand (född 1943), ekonom, adjungerad professor
 Kim Bergstrand (född 1968), fotbollsspelare, tränare och brandman
 Kristina Bergstrand (född 1963), ishockeyspelare
 Mats Bergstrand (född 1960), journalist och pr-konsult
 Nanne Bergstrand (född 1956), fotbollsspelare och tränare
 Paul Bergstrand (1887–1952), läkare och politiker, folkpartist
 Per Emanuel "Manne" Bergstrand (1834–1890), författare, lantmätare och konstsamlare
 Per-Erik Bergstrand (1925–2014), militär
 Per Wilhelm Bergstrand (1807–1874), präst och författare
 Peter Bergstrandh (född 1961), musiker
 Svea Bergstrand (1911–1990), dansare
 Uffe Bergstrand (1981–2021), musiker
 Ulf Bergstrand, röstskådespelare
 Wilhelm Alexander Bergstrand (1850–1891), tidningsredaktör och banktjänsteman
 Östen Bergstrand (1873–1948), astronom

Se även
 Bergstrandska gården – en gård i  Hedemora
 Bergstrandska huset – ett hus i Hedemora
 Bergstrands kafferosteri – ett kafferosteri i Göteborg, etablerat 1891

Källor

Svenska efternamn